Según el contexto, Marta, puede referirse a:
 Marta (nombre), un nombre de mujer.
 Marta, o Martes martes un mamífero carnívoro.
 Marta, localidad italiana en la provincia de Viterbo.
 Marta de Betania.
 Marta Vieira da Silva, futbolista brasileña.
 Marta Etura, actriz española.
 Marta Sánchez artista española.
 Marta, canción del primer disco del grupo español Nena Daconte.
 MARTA, siglas del metro de Atlanta
 Marta, película española de 1971 dirigida por José Antonio Nieves Conde.